Ryūkyū peut désigner :

 l'archipel des Ryūkyū () est un archipel situé au sud du Japon, intégré à ce dernier en 1879 ;
 la fosse des Ryūkyū () est une fosse qui longe l'est de cet archipel ;
 le royaume de Ryūkyū (, 琉球王國 ou 琉球王国) est un royaume qui domine cet archipel jusqu'en 1879 ;
 le domaine de Ryūkyū () est une division administrative de fait, déclarée par le Japon entre 1872 et 1879 pendant son annexion ;
 le Ryūkyū, race de chien.